Leszczyny bezeichnet:

 Stadtteil von Bielsko-Biała in der Woiwodschaft Schlesien, Polen, siehe Leszczyny (Bielsko-Biała)
 Stadtteil von Czerwionka-Leszczyny in der Woiwodschaft Schlesien, Polen, siehe Czerwionka-Leszczyny
 Dorf in der Region Podhale, Polen, siehe Leszczyny (Biały Dunajec)